Agachon peut désigner :
 agachon, une technique de chasse sous-marine ;
 agachon, une technique de chasse d'affût léger ;
 agachon, en arpentage, de petits morceaux d'une même pierre, d'une même poterie, placés sous terre au pied d'une borne, attestant de l'authenticité de cette borne ; leur position indique également la direction vers les bornes suivantes (autre appellation : ).